O nome Lowell foi dado a quatro ciclones tropicais no Oceano Pacífico nordeste:

 Furacão Lowell (1984) - furacão de categoria 1 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Furacão Lowell (1990) - furacão de categoria 1 a oeste da costa pacífica do México. Sem danos.
 Tempestade tropical Lowell (2002) - tempestade tropical a sudeste do arquipélago do Havaí. Sem danos.
 Tempestade tropical Lowell (2008) - tempestade tropical que trouxe chuvas para a península da Baixa Califórnia. Sua umidade remanescente, juntamente com um sistema frontal e o sistema remanescente do furacão Ike, causou chuvas torrenciais que cruzaram os Estados Unidos de sudoeste para nordeste.

Desambiguação